Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Stewart () :
Comté de Stewart, situé dans l'État de Géorgie ;
Comté de Stewart, situé dans l'État du Tennessee.